Rivière du Mât steht für:

 Rivière du Mât (Fluss), Fluss auf Réunion
 Rivière du Mât (Rum), Rum Marke